Wendelstein steht für:

 einen Treppenturm mit Wendeltreppe, dem Gebäude vorgelagert, siehe Treppenturm
 Wendelstein (Berg), Berg in den oberbayerischen Kalkalpen

Orte:
 Wendelstein (Mittelfranken),  Markt im Landkreis Roth in Bayern
 Wendelstein (Memleben), Ortschaft in der Gemeinde Kaiserpfalz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Burgen:
 Burg Wendelstein, Burganlage in der Stadt Vacha in Thüringen
 Burg Wendelstein (Memleben), mittelalterlichen Burgruine aus dem 14. Jahrhundert (siehe Wendelstein (Memleben))  

Naturschutzgebiete:
 Wendelstein (Naturschutzgebiet, Landkreis Reutlingen), Naturschutzgebiet im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Wendelstein (Kaiserpfalz), Naturschutzgebiet im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

Sendeanlagen:
 Sender Wendelstein auf dem Berg Wendelstein
 Sender Wendelstein (Sachsen-Anhalt)

Sonstiges:
 Wendelstein (Grünbach), eine Felsengruppe in Grünbach im Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Amt Wendelstein, eine Verwaltungseinheit des Kurfürstentums Sachsen im Thüringer Kreis
 Wendelstein 7-AS, Fusionsexperiment des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik 1988 bis 2002  
 Wendelstein 7-X, Fusionsexperiment des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik ab 2014
 Schleuse Wendelstein, eine Schiffsschleuse an der Unstrut, in Sachsen-Anhalt